

Notas gerais
 Em 1968, a Allied Artists lançou um total de 6 filmes.
 O grande destaque é a coprodução franco/italiana Belle de Jour, o provocativo sucesso dirigido por Luis Buñuel e estrelado por Catherine Deneuve.

Filmes do ano

Filmes da Allied Artists Pictures
Filmes dos Estados Unidos de 1968
Filmes do Reino Unido de 1968
 Allied
Filmes da Itália de 1968